Buchter ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Buchter (* 1954), Bürgermeister von Gäufelden 
 Kurt Buchter (1923–2011), Bürgermeister von Hockenheim
 Volkhard Buchter (* 1944), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Büchter